

Гастон — місто, штат Індіана
 Гастон — місто, штат Північна Кароліна
 Гастон — місто, штат Орегон
 Гастон — місто, штат Південна Кароліна

 Гастон Тауншип — селище в окрузі Блер, штат Пенсільванія
 Гастон Тауншип — селище в окрузі Сентр, штат Пенсильванія
 Гастон Тауншип — селище в окрузі Клірфілд, штат Пенсильванія